Moken – lud austronezyjski zamieszkujący przede wszystkim archipelag Mergui u wybrzeży Mjanmy. Posługują się językiem moken z wielkiej rodziny austronezyjskiej i bywają rozpatrywani łącznie z ludem Orang Laut. Ich liczebność wynosi 6 tysięcy. Należą do grupy Morskich Cyganów.

Są spokrewnieni językowo z ludem Moklen.

Przypisy 

Ludy austronezyjskie
Ludy koczownicze
Etnografia Tajlandii
Etnografia Mjanmy